Miliz (von lateinisch militia „Krieg, Dienst, Amt“) steht für:
 Miliz (Polizei), in früheren sozialistischen Staaten Osteuropas die gewöhnliche Polizei
 Miliz (Volksheer), meist aus kurzgedienten Wehrpflichtigen bestehendes Bürger- oder Volksheer
 Paramilitär, Miliz, quasi-militärische kasernierte Polizeiverbände oder inoffizielle Gruppierungen, die sich polizeiliche oder militärische Kompetenzen anmaßen
 Miliz des österreichischen Bundesheeres, siehe Bundesheer #Milizsystem

Siehe auch:
 Milizbewegung in den Vereinigten Staaten (rechtsextreme soziale Bewegung)
 Milizsystem (Schweiz)

 Volksmiliz (Begriffsklärung)